dapperheid, moed, durf, kloekmoedigheid
 Olfert Dapper (1636-1689), Nederlands arts en geschiedschrijver